Boonville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Boonville (Californië), Mendocino
Boonville (Indiana)
Boonville (Missouri)
Boonville (New York)
Boonville (North Carolina)